Букаты — фамилия и название населённых пунктов:

Фамилия 
 Букаты, Францишек  (1747—797) — польский дипломат.

Населённые пункты 
 Букаты — деревня в Воложинском районе Минской области Белоруссии.
 Букаты — село в Лебединском районе Сумской области Украины.